La Prima Lega 1942-1943, campionato di calcio svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria finale del FC La Chaux-de-Fonds.

Girone est

Classifica finale 

Legenda:
      Ai play-off per la promozione in Lega Nazionale 1943-1944.
 Va ai play-off retrocessione.
      Retrocesso in Seconda Lega 1943-1944.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio per l'ultimo posto

Tabellone

Girone ovest

Classifica finale 

Legenda:
      Ai play-off per la promozione in Lega Nazionale 1943-1944.
 Va ai play-off retrocessione.
      Retrocesso in Seconda Lega 1943-1944.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Play-off per la promozione

Verdetto 
La Chaux-de-Fonds è promossa in Lega Nazionale 1943-1944.

Play-off per la retrocessione

Verdetti 
Il Monthey e il Blue Stars sono retrocessi in Seconda Lega 1943-1944.

Bibliografia 
Libri
Glaus, Ortelli; Cent'anni di Chiasso - Storia del Football Club; Chiasso, 2005, p. 110 e 111.
Giornali
 Gazzetta Ticinese, annate 1942 e 1943.
 Popolo e Libertà, annate 1942 e 1943.
 Gazette de Lausanne, annate 1942 e 1943.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1942
Calcio nel 1943
1943 2